|}
Die Bahnstrecke Pavia–Torreberetti ist eine Bahnstrecke in Italien.

Geschichte 

Nach der Einigung Italiens wollte die neue Regierung die Großstadt Mailand mit der Hafenstadt Genua verbinden.

Da die österreichische Regierung schon 1858 mit der Arbeit für eine Bahnstrecke Mailand–Pavia begonnen hatte, baute der neue Staat eine Zweigstrecke von Torreberetti, an die Bahnstrecke Alessandria–Novara–Arona liegend, nach Pavia.

Der Teil Torreberetti–Cava-Carbonara wurde am 5. Januar 1862 eröffnet, und die Endstation Pavia wurde am 10. Mai erreicht.

1867, mit der Eröffnung der Strecke Pavia–Voghera, wurde zwischen Mailand und Genua eine deutlich kürzere Bahnverbindung gestellt. Die Strecke Pavia–Torreberetti wurde seither nur für den Lokalverkehr genutzt.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 13
 Luigi Ballatore, Storia delle ferrovie in Piemonte. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale, Torino, Il punto, 1996. ISBN 88-86425-26-0.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei